John Walsh – arcivescovo cattolico di Toronto dal 1889 al 1898
John Walsh – politico statunitense